Вахы́т Сахетмыра́тович Оразсахе́дов (; 26 января 1992, Бабарап, Геок-Тепинский район, Туркмения) — туркменский футболист, нападающий казахстанского клуба «Туран» и сборной Туркменистана.

Ранние годы 
Вахыт Оразсахедов родился в Бабарапе в многодетной семье. В детстве занимался каратэ. Футболом начал заниматься с шести лет. В 10 лет был признан лучшим нападающим на детском турнире, после чего Вахыта пригласили в спортивный интернат Ашхабада.

Карьера 

Воспитанник СК «Авадан» и ДЮСШ города Ашхабада. Футбольную карьеру начинал в ашхабадском «Талып спорты». В 12 лет проходил просмотр в Москве в одном из интернатов, Вахыта брали, но при условии смены гражданства, отец футболиста Сахетмырат Оразсахедов воспротивился этому. С 14 лет занимался в киевской ДЮСШ-15, откуда перешёл в казанский «Рубин». На тот момент Вахыту было 16 лет.

В конце 2007 года прибыл в Казань, где провёл две тренировки в составе дубля «Рубина». Курбан Бердыев одобрил переход юного форварда. В первом же сезоне за дубль забил 7 голов в 24 матчах. За основной состав «Рубина» дебютировал 15 июля 2009 года в 1/16 Кубка России с тверской «Волгой». Спустя три года сыграл свой первый матч и в Премьер-лиге, выйдя на замену в поединке с «Волгой» в Нижнем Новогороде.

В июле 2012 года на правах аренды перешёл в «Нефтехимик». 13 августа 2012 года забил первый гол белгородскому «Салюту». За сеззон 2012/13 провёл 27 игр, забил 3 гола. В сезоне 2013/14 был вновь отдан в аренду в «Нефтехимик».

В марте 2014 года подписал контракт с кишинёвской «Дачией», став первым легионером из Туркменистана в чемпионате Молдавии. В мае дебютировал за новый клуб в матче 30-го тура против «Зимбру».

С 29 августа 2014 года являлся игроком турецкого клуба «Османлыспор». За дублирующий состав сыграл 16 матчей, забил 12 голов.

27 февраля 2015 года перешёл в «Ростов» на правах свободного агента. Был отзаявлен 8 июня 2015 года.

В июле стало известно о том, что Оразсахедов вернулся на Родину для прохождения военной службы, где был призван в футбольный клуб Центрального спортивного клуба армии Вооруженных сил Туркменистана, выступающий в Первой лиге Туркменистана.

В начале 2016 года был игроком «Алтын Асыра», вскоре стал игроком «Ахала».

В сезоне 2019 года являлся игроком футбольного клуба «Дордой» из Кыргызстана.

В сборной 
В 15 лет Оразсахедова впервые вызвали в юношескую сборную.

В марте 2011 года сыграл в составе олимпийской сборной страны в матче против команды Индонезии, в той встрече Вахыт отметился голом. В июне Оразсахедов сыграл за олимпийскую сборную полный матч против команды Сирии на выезде в Иордании, в той встрече Вахыт отметился голом во 2-м тайме, сравняв счёт, встреча завершилась вничью (2:2).

Дебютировал за национальную сборную Туркменистана 11 октября 2016 года в товарищеском матче с Киргизией.

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Таджикистана: 2020

Хобби 
Оразсахедов смотрит в свободное время фильмы в жанре комедии или триллер. Хорошо владеет русским языком.

Личная жизнь 
Женился в декабре 2016 года, есть дочь 2017 года рождения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте «Чемпионат.com»
 Профиль  на сайте ФК «Нефтехимик»

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Дачия» Кишинёв
Игроки ФК «Ашхабад»
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК «Сабаил»
Игроки ФК «Алтын Асыр»
Игроки ФК «Дордой»
Игроки ФК «Истиклол»